Маттео () — итальянский вариант мужского имени Матвей. Также используется в качестве фамилии. Известные примеры:

Персоналии

Государственные и политические деятели 
 
 Маттео I Висконти (1250—1322) — капитан народа и фактический правитель Милана в 1287—1302 гг.
 Маттео I ди Капуа (1568—1607) — 2-й князь ди Конка, гранд Испании
 Маттео II Висконти (1319—1355) — соправитель Милана с 1354 по 1355 годы
 Маттео д’Аджелло (1135—1193) — государственный деятель Сицилийского королевства

Деятели искусства 
 Дреа Де Маттео (род. 1972) — американская актриса
 Маттео ди Джованни (1430—1495) — итальянский художник
 Маттео ди Пачино (1359—1394) — итальянский живописец

Спортсмены 
 Роберто Ди Маттео (род. 1970) — швейцаро-итальянский футболист и тренер
 Доминик Маттео (род. 1974) — шотландский футболист, защитник

Фильмы 
 Маттео Фальконе (фильм, 1960)

См. также 
 Матвей (значения)
 Маттеос
 Мэттью
 Маттео Реальдо Коломбо
 Маттео Ренато Имбриани
 Маттео Работтини
 Маттео Ренци
 Маттео Риццо
 Маттео Риччи
 Маттео Рубин